Андре́й Никола́евич Ткачу́к:
 Ткачук, Андрей Николаевич (род. 1974) — российский игрок в мини-футбол.
 Ткачук, Андрей Николаевич (род. 1987) — украинский футболист.